Cowden (Illinois), een plaats in de Amerikaanse staat Illinois
 Cowden (Kent), een plaats in het Engelse graafschap Kent